Henschen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Henschen (1877–1957), schweizerisch-deutscher Chirurg
 Folke Henschen (1881–1977), schwedischer Pathologe
 Godefridus Henschenius (Godefroid Henschen; 1600–1682), Jesuit und Mitherausgeber der Acta Sanctorum
 Hans-Horst Henschen (1937–2016), deutscher Übersetzer
 Helena Henschen (1940–2011), schwedische Designerin und Schriftstellerin
 Peter Henschen (1923–2007), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (FDP)
 Salomon Eberhard Henschen (1847–1930), schwedischer Arzt und Internist